Con Modello 101 ci si può riferire a:

 Un documento utilizzato in Italia per la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente al fisco, sostituito a partire dal 1999 dal modello CUD.
 Modello 101 (cinema): rivestimento endoscheletrico organico utilizzato da alcuni cyborg nella serie cinematografica di Terminator (serie di film)